Anna von Braunschweig-Lüneburg ist der Name folgender Personen:

* Anna von Braunschweig-Lüneburg (1502–1568), Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und durch Heirat Herzogin von Pommern
 Anna von Sachsen-Wittenberg († 1426), durch Heirat Herzogin von Braunschweig-Lüneburg
 Anna Sophia von Brandenburg (1598–1659), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg und Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Anna von Nassau-Dillenburg (um 1441–1513), Herzogin von Braunschweig-Lüneburg und Regentin des Fürstentums Lüneburg sowie Gräfin von Katzenelnbogen
 Anna Eleonore von Hessen-Darmstadt (1601–1659), Prinzessin von Hessen-Darmstadt und durch Herzogin und Regentin von Braunschweig-Lüneburg